Вержби́цкий (Вержби́цкая), также Вежби́цкий (Вежби́цкая) () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

Вержбицкая / Вержбицкий 
 Вержбицкая, Анна Казимировна (1915—2000) — директор совхоза в Минской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Вержбицкий, Андрей (1877 — ?) — польский политический деятель, главный директор Центрального союза предпринимателей Польши.
 Вержбицкий, Антоний Иванович (? — 1882) — генерал-майор, герой штурма Геок-Тепе.
 Вержбицкий, Богдан Владимирович (род. 1947) — советский и украинский кинооператор и сценарист.
 
 Вержбицкий, Григорий Афанасьевич (1875—1942) — русский военачальник, генерал-лейтенант, деятель Белого движения.
 Вержбицкий, Жан Матвеевич (1932—2011) — советский архитектор, педагог, теоретик архитектуры.
 Вержбицкий, Николай Константинович (1889—1973) — русский советский журналист и мемуарист.
 Вержбицкий, Фаддей Романович (1932—2012) — химик, зав. кафедрой, декан химфака Пермского университета.
 Вержбицкий, Фёдор Михайлович (1846—1919) — русский архитектор.
 Вержбицкий, Феликс Клементьевич (1908—1986) — советский разведчик, соратник Иосифа Григулевича.

Вежбицкая / Вежбицкий 
 Вежбицкая, Анна (род. 1938) — польский и австралийский лингвист.
 Вежбицкий, Людвик (1834—1912) — архитектор, организатор железнодорожного строительства, автор историко-этнографических трудов.

См. также 
 Вежбица
 Вербицкий
 Вержицкий

Примечания